Ле́на — многозначный термин.
 Лена — неполная форма имени Елена либо (реже) особое женское имя, не являющееся неполной формой другого имени.
 Лена — крупнейшая река Восточной Сибири, впадает в море Лаптевых.
 Лена — река на Онежском полуострове в Архангельской области, впадает в Ленозеро.

Названия, производные от имени сибирской реки 
 «Лена» — федеральная автомобильная дорога А360 (бывшая «М56»).
 Лена — станция Восточно-Сибирской железной дороги в городе Усть-Кут Иркутской области.
 «Лена» — скоростное пассажирское судно (проект А45).
 «Лена» — транспортное судно Второй Антарктической экспедиции.

Населённые пункты

Норвегия 
  — административный центр коммуны Эстре-Тутен в губернии Оппланн.

Россия 
 Лена — село в Ленском районе Архангельской области.
 Лена — деревня в Илишевском районе Башкортостана.
 Лена — деревня в Куюргазинском районе Башкортостана.
 Лена — деревня в Верхошижемском районе Кировской области.
 Лена — посёлок в Ядринском районе Чувашии.

Франция 
 Лена́ — коммуна в департаменте Алье региона Овернь.

Прочее 
 Лена — сценическое имя немецкой певицы Лены Майер-Ландрут.
 Лена — название стандартного тестового изображения, широко используемого в научных работах для проверки и иллюстрации алгоритмов обработки изображений.
 «Лена» — девятый студийный альбом российской певицы Елены Ваенги.
 (789) Лена — астероид главного пояса, открытый в 1914 году, названный в честь матери астронома Г. Н. Неуймина, Елены Петровны Неуйминой.
 П-14 «Лена» — советская мобильная двухкоординатная радиолокационная станция метрового диапазона волн.
 Лена-вихара или Лонагири — буддийский монастырь, упоминающийся в Тхерагатхе (Типитака).

См. также 
 Елена (значения)
 Ленка
 Хелена